Дозо́р — многозначное слово.

 Дозор — в русской военно-полевой службе конная (разъезд) или пешая команда (около 12—15 чел.) для охраны, связи и частично разведки (то же, что патруль или аванпост); различались 4 типа дозоров: походные, сторожевые, для связи и поверочные.
 «Дозор» — общественная организация в Одессе.
 «DozoR» — соревнования по городскому ночному ориентированию.
 «Дозор» — краснофлотская газета, издававшаяся в Кронштадте в 1939—1940 гг.

Изделия 
 «Дозор» — модификация КамАЗ-43269 в варианте бронированной разведывательно-дозорной машины для сухопутных войск, оборудованная комплексом средств автоматизации разведки и комплексом БПЛА ZALA 421-08 «Стрекоза».
 «Дозор-Б» — бронетранспортёр.
 «Дозор-85» — беспилотный летательный аппарат.
 «Дозор-600» — беспилотный летательный аппарат.

См. также 
 Ночной дозор
 Дозорная книга
 Дозоры — вымышленные организации в книгах С. Лукьяненко.
 Цикл книг «Дозоры» С. Лукьяненко:
 Ночной Дозор.
 Дневной Дозор.
 Сумеречный Дозор.
 Последний Дозор.
 Мелкий Дозор.
 Новый Дозор.
 Шестой Дозор.
 Дозоры. Запрещённая игра — браузерная онлайн-игра по мотивам книг Лукьяненко.

Примечания